Sezon 1995/96 2. Fußball-Bundesligi - 22. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu trzy czołowe drużyny awansowały bezpośrednio do Bundesligi, a cztery ostatnie drużyny spadły do Regionalligi. Od tego sezonu po raz pierwszy w tabeli 2. Fußball-Bundesligi zastosowano obecną punktację: 3 punkty za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 1995/96 występowało 18 drużyn.
 
 * 1. FC Saarbrücken (7 miejsce) nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze i w sezonie 1995/96 będzie występował w Regionallidze West/Südwest (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu 1. FC Nürnberg utrzymał się w 2. Bundeslidze.

 ** Dynamo Dresden (spadkowe 18 miejsce z Bundesligi 1994/95) nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze i w sezonie 1995/96 będzie występował w Regionallidze Nordost (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu FSV Zwickau utrzymał się w 2. Bundeslidze.

Tabela 
 Po raz pierwszy zastosowano obecną punktację: 3 punkty za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę.

 VfL Bochum, Arminia Bielefeld i MSV Duisburg awansowały do Bundesligi 1996/97.
 SG Wattenscheid 09, 1. FC Nürnberg, Hannover 96 i Chemnitzer FC spadły do Regionalligi 1996/97. 
 * Za wykroczenia licencyjne Hertha BSC została ukarana przez DFB 3. punktami ujemnymi.

 ** Za wykroczenia licencyjne 1. FC Nürnberg został ukarany przez DFB 6. punktami ujemnymi.

Zobacz też 
 Bundesliga 1995/96
 Regionalliga 1995/96
 Oberliga 1995/96

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
1995 w Niemczech
1996 w Niemczech